Нижче наведено список 115 муніципалітетів провінції Кремона. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Кремона

Кремона (провінція)